Гран-при Канады 2011 года (официально Formula 1 Grand Prix du Canada 2011) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 12 июня 2011 года на Автодроме имени Жиля Вильнёва, Монреаль, Канада. Это была седьмая гонка сезона 2011 Формулы-1.

Свободные заезды

Квалификация 

  Жером Д'Амброзио допущен к старту гонки по решению стюардов

Гонка 

Гонка выдалась богатой на всевозможные события — пять появлений машины безопасности, гоночные инциденты, аварии, использование фотофиниша и т. д.

Незадолго до начала гонки над трассой прошёл сильный дождь, в результате чего трасса стала очень влажной. Было принято решение стартовать за машиной безопасности. После 5 кругов машина безопасности свернула в боксы и был объявлен рестарт. И уже в первом повороте Льюис Хэмилтон в борьбе за позицию вытолкнул Марка Уэббера, в результате чего они оба потеряли несколько позиций. Кругом позже Хэмилтон на прямой старт-финиш сломал подвеску в борьбе с Дженсоном Баттоном. Сломанная машина Льюиса осталась на трассе, в результате чего судьи ещё раз выпустили машину безопасности. Баттон тем временем заехал в боксы чтобы сменить резину на промежуточную, однако превысил скорость на пит-лейн, за что и был позже оштрафован проездом через боксы. Эти происшествия отбросили Баттона в конец пелотона.

После нового рестарта Феттель сумел оторваться от шедшего вторым Алонсо. Тем временем Баттон, благодаря смене резины, был на несколько секунд быстрее своих конкурентов и отыгрывал по 2-3 позиции на круге. Вскоре примеру Баттона последовали и другие гонщики — Баррикелло, Шумахер, Сутиль и т. д. Однако через несколько кругов начался сильный ливень и всем этим гонщикам ещё раз пришлось ехать в боксы чтобы поставить дождевую резину.

Ливень был недолгим, но вскоре начался ещё один, и на трассе в третий раз появилась машина безопасности. Ввиду того, что дождь не прекращался и видимость была очень плохой, дирекцией гонки было принято решение об остановке гонки. На момент остановки первая десятка выглядела так: Феттель — Кобаяси — Масса — Хайдфельд — Петров — ди Реста — Уэббер — Алонсо — де ла Роса — Баттон

Спустя 2 часа гонку возобновили за машиной безопасности. Во время рестарта машина Ковалайнена потеряла скорость из-за проблемы с ведущим валом и финн выбыл из гонки. Тем временем Д’Амброзио сменил резину на промежуточную, но сделал это под машиной безопасности и был наказан проездом по пит-лейну, так как дирекция гонки обязала использовать дождевую резину во время рестарта. Спустя 10 кругов машина безопасности свернула в боксы, борьба возобновилась и Масса сразу же атаковал Кобаяси, но японец хорошо оборонялся и Масса не смог обогнать его, так как вне траектории асфальт был очень мокрый. Тем временем трасса подсыхала и гонщики отправились в боксы за промежуточной резиной.

На 37-м круге Алонсо и Баттон столкнулись в одном из поворотов, в результате чего машину Алонсо развернуло, она застряла на поребрике и испанец выбыл из гонки. На трассе опять (в четвёртый раз) появилась машина безопасности, а Баттон поехал в боксы менять пробитое при столкновении левое переднее колесо, вернувшись на трассу последним - на 21-й позиции. На момент появления машины безопасности первая десятка выглядела так: Феттель — Кобаяси — Масса — Хайдфельд — ди Реста — Уэббер — Шумахер — Петров — Росберг — Сутиль.

На 41-м круге был объявлен очередной рестарт. Феттель уверенно оторвался от Кобаяси и Массы. В середине пелотона Хайдфельд и ди Реста столкнулись и ди Ресте пришлось ехать в боксы для замены носового обтекателя. Десятью кругами позже Кобаяси допустил ошибку на торможении перед девятым поворотом и Масса его атаковал, но этим сражением воспользовался накативший сзади Михаэль Шумахер и прошёл их обоих, сразу после чего Масса обошёл Кобаяси. Вскоре большинство гонщиков, среди которых были Феттель, Масса, Шумахер, Петров и Уэббер, перешли на слики супер-софт. Сразу после пит-стопа Масса, обгоняя на круг HRT 111 Нараина Картикеяна, съехал с подсохшей траектории на мокрый участок трассы, потерял машину на прямой и сломал носовой обтекатель о барьер. В результате ему снова пришлось ехать в боксы.

На 56-м круге в третьем повороте Хайдфельд догнал Кобаяси, произошёл контакт машин и Хайдфельд сломал переднее антикрыло. На следовавшей за поворотом прямой поврежденное переднее антикрыло на машине Ника полностью оторвалось и попало под днище, после чего машина касаясь стен пролетела по прямой в зону безопасности, чудом избежав серьёзных ударов. Трасса была усыпана обломками от Рено Хайдфельда и на трассу в пятый раз выпустили машину безопасности. Первая десятка на этот момент: Феттель — Шумахер — Уэббер — Баттон — Кобаяси — Петров — Баррикелло — Альгерсуари — Росберг — Мальдонадо.

Через 5 кругов, когда машина безопасности уехала, гонщики возобновили борьбу. Феттель оторвался от Шумахера, которого в свою очередь прессинговали Уэббер и Баттон. В попытках обогнать Михаэля Марк ошибся в последнем повороте и Дженсон прошёл его. Вскоре британец без труда обошёл Шумахера и отправился в погоню за Феттелем, оторвавшимся почти на четыре секунды. На 68-м круге Шумахер уступил место Уэбберу в борьбе за 3 место.

На последних 2-х кругах Баттон и Феттель обменивались быстрыми кругами. Вскоре между Дженсоном и Себастьяном разница стала меньше секунды, и Дженсон использовал подвижный элемент заднего антикрыла, пытаясь обогнать немца. И уже на последнем круге, в шестом повороте, под прессингом Баттона Феттель ошибается на торможении, Баттон прошёл его и выиграл гонку.

В итоге Баттон первый (несмотря на два столкновения, 6 посещений пит-лейна, одно из которых являлось штрафом «проезд по пит-лейну» и, в итоге, прорыва с последнего места пелетона), Феттель на 2 месте, бронза у Уэббера, сдержавшего позади себя Шумахера. Петров, обогнав Кобаяси, занял 5 место. А уже на финишной черте Масса поравнялся с Кобаяси и опередил его на тысячные доли секунды в борьбе за 6 место. Замкнули очковую зону Альгерсуари(стартовавший с пит-лейна), Баррикелло и Буэми. Далее финишировали Нико Росберг и, отлично проведший гонку Педро де ла Роса, который заменил получившего в Монако травму Серхио Переса. Позади них, также на последнем круге, шла ожесточенная борьба среди аутсайдеров. В итоге места расположились так: 13.Льюцци 14.Глок 15.Картикеян 16.д’Амброзио 17.Трулли. Но после гонки Картикеян получил 20-секундный штраф за срезку шиканы и откатился на 17-ое место. Все они отстали от лидера на круг. Сошедший на последних кругах Пол ди Реста, был классифицирован в 3 кругах от лидера.

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Ссылки 
 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Спорт в Канаде в 2011 году